A Skeleton Crew egy közelgő élőszereplős Csillagok háborúja sorozat, amit Jon Watts és Christopher Ford készít a Disney+ számára. A főszerepekben Jude Law Kyriana Kratter és Ravi Cabot-Conyers láthatók.

A sorozat 5-6 évvel A Jedi visszatér után, a Mandoverzumban játszódik.

A sorozat megjelenése 2023 végére varható.

Szereplők

Jegyzetek

További információ 
 

Csillagok háborúja filmek
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
A Disney+ saját gyártású műsorai